Клаусура 2012 () — вторая половина 78-го сезона чемпионата Парагвая по футболу.

Участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на сайте espnfc.us 
 Клаусура 2012 на rsssf.com 

2012
Парагвай
Спорт в Парагвае в 2012 году